

Казубек — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Казубек — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства